Уртеага ():

 Луис Уртеага (1882—1960) — испанский композитор и органист.
 Хорхе Бенито Уртеага (1946—1976) — аргентинский революционер.